Казимир Леонидович Лисовский (29 ноября 1919 — 25 января 1980) — русский советский поэт, очеркист. Самый «сибирский» поэт.

Биография 

Родился 29 ноября 1919 года на Украине в селе Ободовка Винницкой области в семье бухгалтера.

В начале 1930 года семья переехала в Сибирь, на разъезд Харик, вблизи большого села Куйтун, где начиналось строительство Иркутского зерносовхоза.

Писать стихи начал ещё учась в школе, в 1933 году в иркутской пионерской газете «За здоровую смену» было напечатано стихотворение «Ангара».

В том же 1933 году семья переехала в Красноярск, где он окончил среднюю школу.

С 1934 года начал печататься в газете «Красноярский рабочий». Несколько лет работал в редакциях красноярских газет «Сталинские внучата», «Большевик Енисея».

В годы Великой Отечественной войны писателя не взяли в армию по состоянию здоровья (с детства болел тяжелой болезнью — костный туберкулёз). Вместе с красноярским поэтом Игнатием Рождественским выступал со стихами на радио и в газетах, на заводах и в госпиталях, участвовал в выпуске агитплакатов «Окна ТАСС».

В 1942—1943 годах работал в Игарке ответственным секретарем газеты «Большевик Заполярья».

Первая книга стихов «Клятва» вышла в Красноярске в 1944 году.

В 1945 году стал членом Союза писателей СССР.

В 1958 году переехал в Новосибирск.

Активно занимался творчеством, несмотря на тяжёлую прогрессирующую болезнь, под конец жизни приковавшую его к постели, объездил всю Сибирь, забирался в самые отдалённые места — на плоту проплыл почти всю Нижнюю Тунгуску, на лодке-илимке — Подкаменную Тунгуску.

Много сил потратил на то, чтобы найти в тундре затерявшуюся могилу легендарного полярного исследователя Н. А. Бегичева, а потом добиться специальной экспедиции по расследованию обстоятельств его гибели, посвятил ему поэму «Русский человек Бегичев».

Умер 25 января 1980 года.

Награды 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1969, «за заслуги в развитии советской литературы») и Орденом «Знак Почёта».

Звания «Почётный строитель Красноярской ГЭС», и, которым он особенно гордился — звание «Почётный речник», присвоенное ему как «певцу великой реки Енисей».

Творчество 
Первое стихотворение «Ангара» появилось в 1933 году в иркутской пионерской газете. Первая книга стихов «Клятва» вышла в Красноярске в 1944 году.

Затем издано более тридцати сборников стихов издательствами Новосибирска, Иркутска, Красноярска. В Москве вышло пятнадцать сборников поэта.

Стихи печатались в центральных газетах, журналах «Октябрь», «Огонёк», «Москва», «Нева», «Сибирские огни», «Смена».

Главная тема в творчестве поэта — Сибирь. Герои его стихов — реально жившие люди: строители, летчики, речники, следопыты. Большинство из них автор знал лично. Поэт рассказывал о конкретной судьбе, о главном деле жизни, о главном поступке, эту судьбу определившем.

Я непреложно верю в то, что историки Сибири, вспоминая годы гражданской войны и первых пятилеток, изучая годы Великой Отечественной войны и мирного созидания, строительства новых железных дорог, комбинатов, гигантских ГЭС, не пройдут равнодушно мимо наших строк, ибо в каждой из них ощущается пульс Сибири, бьется её сердце.

Главным произведением поэта обычно называется повесть в стихах «Русский человек Бегичев» (1947) об известном полярном путешественнике И. А. Бегичеве, личностью которого поэт интересовался всю жизнь, и о котором написал книги документальных очерков «Следопыт Севера Никифор Бегичев», «Тайна мыса Входного» и «По следам Улахана Анцифора».

Также среди творчества выделяются поэма «Бежал бродяга с Сахалина» название которой берёт начало с народной песни предреволюционного времени, особенно популярной в Сибири. Поэма о Иване Непомнящих, попавшему на каторгу за то, что «свой кусок землицы отдать помещику не мог // И отомстил за всех сторицей // Усадьбу барскую поджег», он бежит с каторги и оказывается в Эвенкии, где прочно оседает, женится на эвенкийской девушке, строит дом… положив начало роду Непомнящих, давшего имя большому эвенкийско-русскому селу.

Известностью и популярностью пользуется цикл стихов о Красноярске «Город моей юности» (1949).

Отдельный интерес представляет написанная в период «оттепели» поэма «Сумасшедший поезд» (1966) — жизнеописание адмирала А. В. Колчака, где тот представлен не смогшим принять революцию «рыцарем белой идеи», которая, в итоге, стала его трагедией: в поэме показано как политические амбиции способны погубить яркую личность, смелого полярного исследователя.

Фрагменты стихотворений:

ритмических переходов, как того требовало само содержание

Влияние 
По воспоминаниям писателя Виктора Астафьева самым первым юношеским впечатлением, приведшим его в литературу, стало одно потрясшее его событие: в детдоме, где он учился, весь класс не выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино», и тогда учитель литературы прочитал ученикам стихотворение «На смерть поэта», якобы написанное неизвестным автором. Этим учителем был Игнатий Рождественский, знавший Казимира Лисовского, а прочитанное стихотворение — стихотворение Казимира Лисовского о дуэли Лермонтова, напечатанное в «Красноярском альманахе». Однако, по каким-то причинам учитель предпочёл скрыть имя поэта, а это стихотворение больше никогда не печаталось.

Библиография 
 Курейка, станок рыбацкий. — Красноярск, 1945
 Северная весна. — Н-ск., 1946
 Слово о женщине русской. — Н-ск., 1947
 Край песен моих. — Иркутск, 1948
 Пять лучей звезды. — Н-ск., 1948;
 Стихи и поэмы. — Н-ск., 1949;
 Северная весна. — М., 1950
 Город моей юности. — Красноярск, 1950
 Огни севера. Н-ск., 1951
 Следопыт Севера Никифор Бегичев: Очерк. — Н-ск., 1952
 Солнце над Курейкой. — Красноярск, 1952
 Солнце над Курейкой. — М., 1952
 Звезды счастья. — Н-ск., 1953
 Край песен моих. — Н-ск.,1954
 Из новых стихов. — Н-ск., 1955
 Моя Сибирь. Стихи. — М.: Правда (Библиотека «Огонёк» № 15), 1957. — 29 с. (тираж 150 000 экз.)
 Сторона моя сибирская. М., 1956;
 Всегда в пути. — Н-ск., 1958
 Новоселам Сибири. — М., 1959
 Родному краю. — Красноярск, 1959
 Серебристые ели. -Барнаул, 1959
 Утро Сибири: Очерк и стихи. — М., 1959
 К мысу Входному: Очерки. — Н-ск., 1962
 Енисей, родной Енисей… — М., 1963
 На разных широтах. — М., 1963
 Твое молодое лицо. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1963. — 352 с.
 Избр. стихотворения. М., 1964
 Про оленя/ К. Л. Лисовский; худож. В. П. Коняшев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. — 20 с.
 Звёзды дальних дорог: Путевые очерки. — Красноярск, 1964
 Цена строки: Новые стихи и поэма «Сумасшедший поезд». — Н-ск., 1966
 Я люблю следопытов: Стихи разных лет/ К. Л. Лисовский; худож. В. И. Бродский. — М.: Сов. писатель, 1966. — 217 с.
 Стихи. Поэмы. Н-ск., 1968
 Город моей юности: Стихи/ К. Л. Лисовский; худож. В. И. Мешков. — Красноярск: Кн. изд-во, 1968. — 183 с.
 По следам Улахана Анцыфора/ К. Л. Лисовский. — Красноярск: Кн. изд-во, 1970. — 99 с.
 Стихи/ К. Л. Лисовский; худож. А. Тамбовкин. — М.: Молодая гвардия, 1971. — 128 с.
 В Шуше, у подножия Саяна: Стихи/ К. Л. Лисовский; худож. Е. Зайцев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — 62 с.
 Второе дыхание: Стихи. — Н-ск., 1972.
 В Шуше, у подножия Саяна: Стихи. — Н-ск., 1974
 Стихотворения. Поэмы/ К. Л. Лисовский; худож. М. Эльцуфен. — М.: Худ. лит., 1974. — 302 с.
 Гостеприимство: Книга стихов/ Худож. Е. Клейменов, М. Шевцова — М.: Худ. лит, 1974. — 247 с.
 Тайна мыса Входного: о Н. Бегичеве. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. — 127 с.
 В краю, что стал моей любовью: Стихотворения, поэмы. — Красноярск: Кн. изд-во, 1975. — 231 с.
 Звёзды дальних дорог: Стихи/ Худож. И. И. Бабаянц. — М.: Советский писатель, 1977. — 189 с.
 Цена строки: Стихи и поэмы. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. — 298 с.
 Гостеприимство. Стихи и поэмы. — М., «Современник», 1979.
 Сумасшедший поезд / Худож. Е. Ф. Зайцев. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. — 135 с.

Некоторые публикации в периодике:
 Казимир Лисовский. Бежал бродяга с Сахалина. Поэма // Литературный журнал «Сибирские огни», № 01 — январь-февраль 1955 — стр. 140—148
 Казимир Лисовский. Отъезд. Стихи // Литературный журнал «Сибирские огни», № 02 — март-апрель 1954 — стр. 3-4

Литература 
 Коржев В. — Казимир Лисовский. Литературный портрет. — Новосибирск, 1980
 Шленская Г. К. — Л. Лисовский. // Литературная Сибирь. Критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной Сибири. — Иркутск, 1988
 Лисовский Казимир Леонидович // Н. Н. Яновский Русские писатели Сибири XX века. — Новосибирск, 1997
 Поэт Сибири (Трудные версты Казимира Лисовского) // Горшенин, Алексей Валерьевич — Лица сибирской литературы: очерки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горшенин. — Новосибирск: НПО СП России, 2006. — С. 116—121.
 Самый «сибирский» поэт: о Казимире Лисовском // Кланяясь в пояс отчему краю: русские писатели — уроженцы Подолья / Анатолий Речмедин. — Винница: Винницькая газета, 2009. — 147 с.
 Казимир Лисовский // Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: справочник — Красноярск, 2015. — 320 с. — стр. 156—157

Примечания

Ссылки 
 Казимир Лисовский // Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области

Члены Союза писателей СССР
Поэты СССР